PA 18 oder PA-18 steht für:
 Piper PA-18, Flugzeug
 Pennsylvania Route 18 
 18. Kongresswahlbezirk von Pennsylvania 

Abkürzung